

Cinema 
Il diario dell'amore (The Book of Love) – film del 2017 diretto da Bill Purple

Musica 
 The Book of Love – album degli Air Supply del 1997
 The Book of Love – brano musicale dei Magnetic Fields del 1999
 The Book of Love – singolo di Peter Gabriel del 2010, cover dell'omonimo brano dei Magnetic Fields
 The Book of Love – singolo di Gavin James del 2015, cover dell'omonimo brano dei Magnetic Fields

Pagine correlate 
 Book of Love